Levine är ett efternamn. Det alfabetiseras här tillsammans med efternamnet Leviné, som har ett annat uttal.

Personer med efternamnet Levine

 Adam Levine (född 1979), amerikansk sångare och gitarrist
 Eugen Leviné (1883–1919), tysk judisk revolutionär politiker
 James Levine (1943–2021), amerikansk dirigent och pianist
 James S. Levine, amerikansk kompositör 
 Jonathan Levine (född 1976), amerikansk filmregissör och manusförfattare
 Judith Levine (född 1952), amerikansk författare och journalist
 Ken Levine (född 1966), amerikansk dataspelsutvecklare
 Nigel Levine (född 1989), brittisk kortdistanslöpare
 Philip Levine (1900–1987), polsk-amerikansk hematolog
 Philip Levine (poet)  (1928–2015), amerikansk poet och universitetslärare
 Ted Levine  (född 1957), amerikansk skådespelare

Efternamn